Paradrina decorata är en fjärilsart som beskrevs av Rudolf Pinker 1962. Paradrina decorata ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
decorata